Königin einer Nacht – film del 1931 diretto da Fritz Wendhausen
Königin einer Nacht – film del 1951 diretto da Kurt Hoffmann

Königin einer Nacht – film tv del 1969 diretto da Wolfgang Schleif